2 miejscowości w Polsce: 
 Mokrus – wieś w woj. mazowieckim, w pow. pułtuskim, w gminie Obryte 
 Mokrus – wieś w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Ogrodzieniec